Gilbertus ist der Name folgender Personen:

 Gilbertus (Bischof von St. Asaph)
 Gilbert de Aissailly (Gilbertus Assaliensis; † 1183), von 1163 bis 1169 der fünfte Großmeister des Johanniterordens
 Gilbertus Anglicus (auch: Gilbert of England und Gilbertus de Aquila; * um 1180; † um 1250), englischer Mediziner 
 Gilbertus Crispinus OSB (auch: Gilbert Crispin, Gislebertus Crispinus; * um 1046; † 1117), normannischer Theologe und Abt von Westminster
 Gilbertus Happart († 1653), niederländischer Missionar
 Gilbert von Poitiers (Gilbert de la Porrée, Gilbert Porreta, Gilbertus Porretanus; † 1155), französischer scholastischer Philosoph und Theologe; Bischof von Poitiers
 Gilbert Universalis (Gilbertus Universalis; † 1134), Bischof von London